Moulinet (Alpes Marítimos)
 Moulinet (Lot-et-Garonne)
 Moulinet-sur-Solin